Sarnez ist der Familienname folgender Personen:

 Marielle de Sarnez (1951–2021), französische Politikerin (Mouvement démocrate)
 Olivier de Sarnez (1927–2013), französischer Widerstandskämpfer